Tekken – videogioco del 1994
Tekken – serie di videogiochi 
Tekken – film del 2010